A 2020-as Formula–3 brit nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2020-as szezonjának negyedik versenyhétvégéje volt, amelyet augusztus 1. és augusztus 2. között tartottak meg a Silverstone Circuit versenypályán. A versenyeket a Formula–1 brit nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt Liam Lawson, míg a másodikat David Beckmann nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Első verseny

Megjegyzések:
  -  Dennis Hauger és Enzo Fittipaldi elkerülhető baleset okozásáért öt másodperces bünteteést kapott.
  - Matteo Nannini átlépte a megengedett sebességhatárt a biztonsági autós fázis alatt, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
  - Max Fewtrell elkerülhető baleset okozásáért egy három rajthelyes büntetést kapott.

Második verseny

Megjegyzések:
  - Alekszandr Szmoljar cikázásért egy öt másodperces idbüntetést kapott.
  - Sophia Flörsch egy másik versenyző leszorításáért egy öt másodperces idbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. verseny
Hivatalos eredmény - 2. verseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2020-as Formula–1 brit nagydíj
2020-as Formula–2 brit nagydíj

Brit
Autóversenyzés az Egyesült Királyságban